Glansmossor (Orthothecium) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Glansmossor i familjen Hypnaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Plagiotheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor